Tamana steht für:

 Tamana (Kumamoto), japanische Stadt
 Tamana (Insel), Insel der Gilbertinseln
 Tamana (Berg), Berg auf Trinidad und Tobago
 Tinea imbricata, Hautpilzerkrankung
 Tamana (Wallis und Futuna), Dorf im Königreich Alo